Со́нни А́ндерсон да Си́лва Ни́лмар (; , Гоятуба, Бразилия) — бразильский футболист.

Биография 
Сонни Андерсон начал карьеру в «Васко да Гама». Затем переехал в Европу, подписав контракт со швейцарским клубом «Серветт» (Женева). После двух лет удачной игры в Швейцарии его приобрёл французский «Олимпик» из Марселя.

Дебютировав во Французской лиге в январе 1994 года, всего за шесть месяцев Сонни Андерсон обратил на себя внимание скаутов ведущих французских клубов. Перейдя в 1994 году в «Монако», Андерсон стал лучшим бомбардиром и чемпионом Франции 1997 года.

В 1997 году перешел в «Барселону» за рекордные на тот момент 23,63 млн £, но твёрдого места в составе не получил. Президент «Лиона» Жан Мишель Ола приобрёл Андерсона за 120 миллионов франков (19 млн £). Оказавшись в Лионе, Сонни Андерсон сумел поднять «Олимпик» к вершине. Два последних года в клубе, хотя и в качестве чемпиона Франции, были отмечены многочисленными травмами. Позднее играл за испанский «Вильярреал». Закончил карьеру в Катаре.

Достижения (клубные) 
 Чемпион Бразилии: 1989 (Васко да Гама)
 Чемпион Швейцарии: 1994 (Серветт)
 Чемпион Франции: 1997 (Монако)
 Чемпион Франции: 2002, 2003 (Олимпик Лион)
 Обладатель Кубка Лиги: 2001 (Олимпик Лион)
 Обладатель Суперкубка Франции: 2002 (Олимпик Лион)
 Чемпион Испании: 1998, 1999 (Барселона)
 Обладатель Кубка Испании: 1998 (Барселона)
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997 (Барселона)
 Победитель Кубка Интертото: 2004 (Вильярреал)

Достижения личные 
 Лучший нападающий Чемпионата Швейцарии 1993
 Лучший легионер Чемпионата Швейцарии 1993
 Лучший нападающий Чемпионата Франции 1996, 2001, 2002
 Лучший футболист года Французской Лиги 1997
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА 2003/2004
 Лучший нападающий Чемпионата Катара 2005

Тренерская карьера 
В 2007 году начал работать тренером нападающих молодёжного состава (14—18 лет) лионского «Олимпика».
4 июля 2008 года вошёл в основной тренерский штаб «Лиона» и стал тренером нападающих.

С мая 2011 года тренер швейцарского клуба «Ксамакс».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»